Шко́ла медицины Дальневосто́чного федера́льного университе́та (сокращённо ШБМ) — высшее учебное заведение, научно-образовательное подразделение Дальневосточного федерального университета, осуществляющее образовательную и научно-исследовательскую деятельность в области медицинских наук и биотехнологий, в том числе биомедицинских технологий. Находится в городе Владивостоке Приморского края. 

Директором школы со дня основания являлся доктор биологических наук, профессор Хотимченко Юрий Степанович.

История 

Школа биомедицины создана в 2011 году, после объединения четырёх вузов в ДВФУ.

В 2021 году Школа биомедицины разделена на Институт наук о жизни и биомедицины (ИНЖиБМ) и Школу медицины (ШМ). Медицинские департаменты перешли в Школу медицины, биологические и фармацевтические подразделения вошли в состав Института наук о жизни и биомедицины.

Структура

Директора Школы медицины
 Директор Школы биомедицины ДВФУ в 2011—2021 годах — доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Хотимченко Юрий Степанович,
 Директор Школы медицины ДВФУ с 2021 года — доктор медицинских наук, руководитель центра хирургии Медицинского центра ДВФУ, главный внештатный врач-хирург ДФО, профессор, член-корреспондент РАН Стегний Кирилл Владимирович,

Дирекция Школы медицины 
 Директор — доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Стегний, Кирилл Владимирович
 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе — врач-эндоскопист Медицинского центра ДВФУ, кандидат медицинских наук Двойникова, Екатерина Романовна
 Заместитель директора по науке и инновациям ШБМ — доктор медицинских наук, профессор Гельцер Борис Израйльевич

Структура 
В 2011—2017 гг. в структуре Школы биомедицины существовало 12 кафедр:
Кафедра ядерной медицины;
Кафедра фундаментальной медицины;
Кафедра медицинской биофизики, кибернетических и биотехнических систем;
Кафедра внутренних болезней;
Кафедра клинической и экспериментальной хирургии;
Кафедра профилактической медицины и общественного здоровья;
Кафедра фармации;
Кафедра современных методов диагностики и медицинских технологий;
Кафедра профилактической медицины;
Кафедра биотехнологии и функционального питания;
Кафедра технологии продукции и организации общественного питания;
Кафедра химии и инженерии биологических систем.

С 2017 г. основными научно-образовательными подразделениями Школы медицины являются Департаменты:
 Департамент фундаментальной медицины
 Департамент клинической медицины
 Департамент фармации и фармакологии
 Департамент пищевых наук и технологий
 Департамент общественного здоровья и профилактической медицины
 Департамент медицинской биохимии и биофизики  
 Департамент медицинской биологии и биотехнологии

После реструктуризации 2021 года Школа медицины ДВФУ включает:
 Департамент фундаментальной медицины
 Департамент клинической медицины
 Департамент медицинской биохимии и биофизики
 Департамент стоматологии
 Департамент общественного здоровья и профилактической медицины
 Департамент сестринского дела

Научные лаборатории
В структуре Школы биомедицины ДВФУ работали международные и университетские лаборатории:
 Научная лаборатория больших данных
 Лаборатория экобиотехнологии
 Научная лаборатория экологии микроорганизмов
 Лаборатория биомедицинских клеточных технологий
 Научная лаборатория молекулярной онкологии и синтетической биологии
 Лаборатория "Геномная медицина"
 Научная лаборатория экстремальной медицины (Laboratory of medicine of extreme conditions)
 Научная лаборатория иммунофармакологии
 Лаборатория фармакологии природных соединений (Laboratory of Pharmacology of Natural Compounds)

После реструктуризации 2021 года включают:
 Научная лаборатория больших данных

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дальневосточного федерального университета
 Школы ДВФУ

Дальневосточный федеральный университет